De afkorting BRD kan betrekking hebben tot:

 de Blu-raydisk (opvolger van de dvd)
 de Bijzondere Radio Dienst van de Nederlandse PTT
 de Bondsrepubliek Duitsland, waarmee zowel het huidige Duitsland als het voormalige West-Duitsland kan worden bedoeld. De afkorting BRD werd in Duitsland alleen door de DDR en door de Rote Armee Fraktion gebruikt.